Valdai se poate referi la:

 Podișul Valdai, unitate de relief din Rusia
 Lacul Valdai, lac în Rusia
 Valdai, Novgorod, oraș în Rusia
 Valdai (navă), clasă de vapoare rusești